Les Lettres de mon moulin sont un recueil de nouvelles publiées par Alphonse Daudet paru en 1869
 Les Lettres de mon moulin sont le titre d'un film de Marcel Pagnol, d'après les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet et sorti en 1954.